

Œuvres 
  (Der Trommler) est un conte des frères Grimm qui fait partie du recueil Contes de l'enfance et du foyer.
 Le Tambour (Die Blechtrommel) est un roman de Günter Grass paru en 1959.
 Le Tambour (Die Blechtrommel) est une adaptation cinématographique du précédent roman, réalisée par Volker Schlöndorff en 1979.

Autres 
 Le Tambour est une salle de spectacle de Rennes.